Divisione Nazionale 1936-1937 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1936-1937, 16º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1936-1937, 8º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1936-1937, 9º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione

Altre pagine di disambiguazione 
Divisione Nazionale 1936
Divisione Nazionale 1937